Occoquan – città degli Stati Uniti d'America, sita in Virginia
 Occoquan (fiume) – affluente del fiume Potomac, sito in Virginia